Hippocles van Athene;
Hippocles van Cumae;
Hippocles (strategos).